Schlegel steht für:

 Schlegel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein Werkzeug, siehe Schlägel
 der schlagende Teil eines Schlaginstruments, siehe Schlägel (Musik)
 das Hinterbein eines Schlachttieres, siehe Keule (Fleisch)
 eine ehemalige Brauerei in Bochum, siehe Schlegel-Scharpenseel-Brauerei

Schlegel ist der Name folgender Orte:

 Schlegel (Hainichen), ein Ortsteil der Stadt Hainichen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schlegel (Köditz), ein Ortsteil der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern
 Schlegel (Münchberg), ein Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Schlegel (Rosenthal am Rennsteig), ein Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Schlegel (Zittau), ein Ortsteil der Stadt Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Słupiec (Nowa Ruda) (deutsch Schlegel), ein Ortsteil der niederschlesischen Stadt Nowa Ruda (Neurode) in Polen 

Siehe auch:
 Schlägel (Begriffsklärung)
 Schlägl
 Schlegl
 Schlegell
 Slegel
 Schlegeldiagramm
 Schleglerbund